L'ATP Roller Open è stato un torneo professionistico di tennis giocato sul cemento, che faceva parte dell'ATP Challenger Tour. Si sono giocate le sole edizioni del 2012 e 2013 a Pétange in Lussemburgo.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni